Правителство на Георги Димитров може да се отнася за:

 Правителство на Георги Димитров (1946–1947)
 Правителство на Георги Димитров (1947–1949)